Condado de Dorchester é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Dorchester (Carolina do Sul)
 Condado de Dorchester (Maryland)

Desambiguações de topônimos